Barbosensi – abitanti di Barbosa Ferraz
Barbosensi – abitanti di Carlos Barbosa